Ле́не Ни́льсен (; ) — датская кёрлингистка, участница зимних Олимпийских игр  и  годов. Дважды выигрывала бронзу чемпионатов Европы (, ) в составе национальной сборной.

В 2014 году была выбрана в качестве знаменосца сборной Дании на церемонии открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : бронза (, ).
 Чемпионат Дании по кёрлингу среди женщин: золото (2004, 2011, 2013, 2016, 2017), серебро (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014), бронза (2006).
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: бронза (2006).
 Чемпионат Дании по кёрлингу среди юниоров: золото (2003, 2004, 2005, 2006), серебро (2001).
 Чемпионат Дании по кёрлингу среди смешанных команд (): серебро (2005), бронза (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1998, в возрасте 12 лет.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Eye Opener; Issue 4 – Tuesday, March 22, 2016 | 2016 Ford World Women's Curling Championship  (page 6)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Дании по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года